Эрвье́, Эрвьё () — французская фамилия.

Известные носители:

 Эрвье, Леопольд (1831—†) — французский писатель и адвокат.
 Эрвьё, Луиза (1878—1954) — французская художница и писательница.
 Эрвье, Поль (1857—1915) — французский поэт.
 Эрвье, Рауль-Юрий Георгиевич (1909—1991) — советский геолог.
 Эрвье, Франсис (род. 1956) — французский гребец-байдарочник.

Примечания